Een Oud-Griekse plaats in Klein-Azië: Comana (Klein-Azië)
 Een Roemeense gemeente:
 Comana (Brașov)
 Comana (Constanța)
 Comana (Giurgiu)
 Comana (geslacht), een geslacht van vlinders